Petrara – isolotto della Dalmazia meridionale, in Croazia, che fa parte dell'arcipelago di Curzola
 Torre Petrara – chiamata anche Torre della Vittoria, Torre Normanna o semplicemente Torre di Monticchio, è una torre medievale situata a Monticchio, frazione del comune di Sermoneta, in provincia di Latina
 Onofrio Petrara –  politico e ingegnere italiano